De Simone ist der Familienname folgender Personen:

 Annalisa De Simone (* 1983), italienische Schriftstellerin 
 Antonio De Simone (* 1962), italienischer Mathematiker
 Camillo de Simone (1737–1818), italienischer Kardinal
 Carlo De Simone (* 1932), italienischer Etruskologe
 Claudio De Simone (* 1984), deutsch-italienischer Schauspieler
 Domenico De Simone (1768–1837), italienischer Kardinal
 Fabrizio De Simone (* 1971), italienischer Autorennfahrer
 Gennaro Antonio De Simone (1714–1780), italienischer Kardinal
 Lara De Simone (* 1993), deutsche Schriftstellerin
 Mario De Simone (1930–1999), italienischer Schauspieler
 Roberto De Simone (* 1933), italienischer Komponist, Theatermann, Autor, Opernregisseur, Musikwissenschaftler, Mythologe und Ethnologe
 Titti De Simone (* 1970), italienische Politikerin

Siehe auch:
 Gustavo de Simone (* 1948), uruguayischer Fußballspieler und Trainer
 DeSimone